Ilek est un nom propre partagé par : 
 Ilek est le nom d'une rivière russe,
 Ilek est le nom de la ville russe située sur la rivière du même nom,
 Ilek est un fournisseur d'énergie en France.